Hoard ist der Name folgender 

Personen:
 Charles B. Hoard (1805–1886), US-amerikanischer Politiker
 Jaylen Hoard (* 1999), französischer Basketballspieler
 Leroy Hoard (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler
 William D. Hoard (1836–1918), US-amerikanischer Politiker

Orte:
 Hoard (Texas)
 Hoard (Wisconsin), Town(ship) im Clark County

Sonstiges:
 Hoard ist die englische Bezeichnung für einen Depotfund